Jernegan ist der Familienname folgender Personen:

 John D. Jernegan (1911–1981), US-amerikanischer US-Diplomat
 Marcus Jernegan (1872–1949), US-amerikanischer Historiker